La Estrella – gmina w Hiszpanii
 La Estrella – miasto w Chile
 La Estrella – miasto w Kolumbii